La Defensa Moderna (ECO A41-A42) es una forma interesante de enfrentarse a 1.d4. hay dos líneas básicas 1... g6 y 1... d6 En ambos casos es fácil transponer a variantes superiores de las líneas principales.

Defensa moderna con 1.... d6 

1.d4 d6
1.d4 d6 2.c4
1.d4 d6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7
1.d4 d6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 Sistema Áverbaj
1.d4 d6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 c5 5.Cf3 Da5
1.d4 d6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 f5
1.d4 d6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 Cc6

Defensa moderna con 1.... g6 

1.d4 g6 
1.d4 g6 2.c4 Ag7 3.Cc3 c5 4.d5 Axc3+ 5.bxc3 f5
1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cf3 d6 4.c4 Ag4

Referencias 

Bibliográficas:

Véase también 

Moderna